Paszkiewicz – nazwisko. Końcówka "kiewicz" wskazuje na białoruską genezę nazwiska.

Osoby o nazwisku Paszkiewicz:
 Ałaiza Paszkiewicz (błr. Пашкевіч, 1876–1916) – białoruska poetka
 Aleksander Paszkiewicz (zm. 1915) – oficer C. K. Armii
 Borys Paszkiewicz (ur. 1959) – polski numizmatyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizujący się w numizmatyce średniowiecza i nowożytnej
 Gustaw Paszkiewicz (1893–1955) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Helena Paszkiewicz (1908–2001) – major Polskich Sił Powietrznych, inspektorka Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet w czasie II wojny światowej
 Henryk Paszkiewicz (1897–1979) – polski historyk, mediewista
 Igor Paszkiewicz (ur. 1971) – rosyjski i azerski łyżwiarz figurowy
 Izydor Paszkiewicz – polski działacz emigracyjny
 Jacek Paszkiewicz (ur. 1962) – polski lekarz, urzędnik państwowy, b. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 Jan Paszkiewicz (ujednoznacznienie)
 Jarosław Paszkiewicz (1935–1980) – polski pięcioboista
 Jekatierina Paszkiewicz (ur. 1972) – rosyjska hokeistka
 Józef Paszkiewicz (1898–1940) – major artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Karol Paszkiewicz (1805–1885) – powstaniec listopadowy, belwederczyk, żołnierz, działacz emigracyjny
 
 Ludwik Paszkiewicz (ujednoznacznienie)
 Marian Paszkiewicz (1900–1940) – prawnik, adwokat, porucznik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Michał Paszkiewicz (1883–1940) – pułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 
 Mieczysław Paszkiewicz (1925–2004) – polski poeta, pisarz, historyk sztuki, pedagog
 Romuald Paszkiewicz (1941–2003) – polski siatkarz, trener
 Ryszard Paszkiewicz (1900–1940) – prawnik, podporucznik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Sylwester Paszkiewicz (ur. 1928) – pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa PRL
 Wasilij Aleksiejewicz Paszkiewicz (1742–1797) – rosyjski kompozytor, dyrygent, pedagog, skrzypek, wokalista, jeden z twórców rosyjskiej opery narodowej
 Wilhelm Paszkiewicz (1894–1940) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Yach Paszkiewicz (1958–2017) – polski reżyser

Zobacz też 
 Paskiewicz

Przypisy